KAC steht für:
 Klagenfurter Athletiksportclub, österreichischer Eishockeyverein; bekannt sind insbesondere die Zweigvereine EC KAC (Eishockey) und KAC 1909 (Fußball)
 KAC Kénitra KAC de Kénitra, marokkanischer Fußballverein
 Kaiserlicher Automobilclub, später Automobilclub von Deutschland (AvD)
 Knight’s Armament Company, amerikanischer Waffenhersteller
 Kuwait Airways (ICAO-Code), kuwaitische Fluggesellschaft
 Flughafen Qamischli (IATA-Flughafencode)

Kac ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo Kac (* 1962), brasilianischer Künstler
 Mark Kac (1914–1984), polnisch-amerikanischer Mathematiker
 Victor Kac (* 1943), russisch-amerikanischer Mathematiker

kac steht für:
 Jingpo (Sprache) (ISO-639-3-Code), Jingpho-Sak-Sprache

Siehe auch:
 Kac-Moody-Algebra
 Satz von Kac

Abkürzung